Iparraguirre, o Iparragirre en euskera, es un apellido vasco que significa "descampado del norte". puede hacer referencia a:

 Iparraguirre (apellido), apellido vasco.
 Calle Iparraguirre ubicada en Bilbao.
 Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, calle ubicada en Guadalajara, España.

Referencias